HOH est un sigle qui peut désigner :
 House of Hardcore, une fédération de catch (lutte professionnelle) américaine.

HOh est un nom qui peut désigner :
 Hoh, un cours d'eau de l'État de Washington au nord-ouest des États-Unis ;
 Hoh, une tribu amérindienne présente dans la région de la rivière Hoh.

Voir aussi 
 Hoh Xil, une région isolée au Nord-Est du plateau tibétain, en Chine
 Forêt humide de Hoh, la plus grande forêt humide de la zone tempérée, située à l'ouest de l'État de Washington (aux États-Unis)